Neundorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Neundorf, Staßfurt – ort, Staßfurt, Sachsen-Anhalt, 
 Neundorf (bei Lobenstein) – en ort och tidigare kommun, Rosenthal am Rennsteig, Thüringen,
 Neundorf (bei Schleiz) – kommun, Saale-Orla-Kreis, Thüringen,